Die elfte Austragung der Tour de Ski ist ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2016/17 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 31. Dezember 2016 und dem 8. Januar 2017 an vier verschiedenen Orten (Val Müstair, Oberstdorf, Toblach und Val di Fiemme) in drei Ländern (Deutschland, Schweiz, Italien) statt.

Bei den Männern nahmen 85 Läufer teil, davon erreichten 40 Athleten das Ziel der Abschlussetappe. In der Gesamtwertung wurde der Russe Sergei Ustjugow Erster, der fünf der sieben Etappen gewann. Bei den Frauen traten 64 Läuferinnen bei der ersten Etappe an. Ins Ziel bei der Abschlussetappe kamen 31 Athletinnen. In der Gesamtwertung siegte erstmals die Norwegerin Heidi Weng.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung 
Endstand nach 7 Etappen

Val Müstair, 31. Dezember 2016 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Val Müstair, 1. Januar 2017 (Distanzrennen) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhielt der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden, der Zweite 10 und der Dritte 5 Sekunden. Für den Zwischensprint wurden 15, 12,
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Oberstdorf, 3. Januar 2017 (Skiathlon) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhielt der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden, der Zweite 10 und der Dritte 5 Sekunden. Bei den Männern wurde zwei und bei den Frauen ein Zwischensprint ausgetragen. Für diese wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Oberstdorf, 4. Januar 2017 (Verfolgungsrennen)

Toblach, 6. Januar 2017 (Distanzrennen)

Val di Fiemme, 7. Januar 2017 (Distanzrennen)

Val di Fiemme, 8. Januar 2017 (Bergverfolgung)

Einzelnachweise 

2016
Wintersport-Weltcup 2016/17